

John Ellerman I
O primeiro John Ellerman (1862-1933) foi um empresário naval e financiador, e provavelmente o mais bem sucedido homem nos négocio de seu tempo. Tendo começado sua carreira como contabilista, ele foi bem sucedido em construir um império de frotas navais de quase nada. Entre 1890 e a Primeira Guerra Mundial ele comprou diversas companias marítimas, sendo a maioria antigas e bem reconhecidas, e rapidamente expandiu seus negócios como Ellerman Lines.

Vida e morte
Durante a Primeira Guerra dos Bôeres ele providenciou navios para o governo Britânico, pelo qual ele foi recompensado com uma baronete em 1905. Em 1914 ele já era dono de maior parte dos negócios marítimos da inteira França. Ele também era um importante empresário em muitas outras áreas, incluindo jornais, cervejas e propriedades. Depois da Primeira Guerra Mundial em 1914-1918 seu império continuou a crescer e em 1921 ele foi nomeado, o que não era comum para um homem de negócios, Companheiro de Honra.

Até o dia de sua morte, ele teria acumulado uma enorme fortuna a partir de uma extraordinária carreira empresarial. Sua entrada no Dicionário de Oxford de Biografias Nacionais o descreve como 'certamente a melhor força dos negócios Britânicos da história'.

John Ellerman II
Seu filho, o filantropista, John Reeves Ellerman II (1909–1973), naturalista e empresário naval britânico foi o segundo Barão de Ellerman.
O segundo Sr. John Ellerman, único filho e herdeiro do homem mais rico da Grã-Bretanha, foi educado em escolas preparatórias em Eastbourne, Malvern College, uma escola pública de classe média, em vez de Eton ou na Suíça. Embora muito inteligente, não frequentou uma universidade, mas entrou nos negócios da família, cuja sede era localizada na cidade de Moorgate.

Início da carreira
Sr. John Ellerman II tinha apenas 23 anos quando seu pai faleceu, com 71 anos, e herdou a maior parte da fortuna do pai e seu baronete. Após as dívidas e os legados serem pagos, o jovem recebeu a herança de 20 milhões de libras esterlinas e um vasto império dos negócios navais.

Como seu pai, John Reeves Ellerman II era um homem muito complexo e reservado. Ele usou a fortuna deixada pelo pai para sustentar causas de caridade e dedicou muito de sua vida para com aqueles que necessitavam de ajuda. Entre as caridades que ele sustentava, havia uma unidade que ajudava os cegos e desabilitados, próximo a sua casa de inverno na Cidade do Cabo, algumas dessas unidades a Fundação Ellerman continua a sustentar.

Estilo de vida
Ele tinha muito interesse em música, ópera leve e teatro, e mostrava uma rara capacidade de lembrar de todas as óperas que assistia. Um menino solitário, super-protegido, Sr. John II desenvolveu um interesse entusíastico por história natural, eventualmente se tornando---dentre todas as outras coisas--- um expert reconhecido mundialmente em pequenos mamíferos. Entre 1940 e 1961 ele publicou monografias acadêmicas e dezessete artigos sobre esse assunto, incluindo uma monografia de três volumes desenvolvida no Museu de História Natural entre 1940 e 1949. Apenas um mês após o falecimento de seu pai, Sr. John II casou-se com Esther de Sola (.-1984), de uma família proeminente Judia Montreal, cujo irmão era um amigo próximo, que morava na Inglaterra. O casal dividia um interesse sagaz em teatro amador e Gilbert e Sullivan. Ela também foi uma artista de reputação, usando o pseudônimo Ellen de Streuve. Embora o casamento tenha sido muito próximo, eles não tiveram filhos.

O estilo de vida de Sr. John II foi muito atípica da aristocracia, assim como o de seu pai. Ele dividia seu tempo entre uma casa em Chalfont St. Giles, uma mansão na Cidade do Cabo, onde ele passava a maior parte do tempo, e um apartamento em Dorchester Hotel em Park Lane. (Ellerman presumivelmente teve alguns problemas para conseguir um quarto lá, já que ele era dono do Hotel) Honrosamente, ele ajudou muitos Judeus e outros refugiados a escapar da Alemanha Nazista e foi atacado por 'Lord Haw Haw', no engano de que fosse Judeu.

Feitos
Como empresário, John II, enquanto obviamente sofria pela falta do pai, foi descrito por seus companheiros como perfeitamente competente. Ellerman Lines, como o império marítimo de seu pai era conhecido, foi um dos primeiros a iniciar contemporização durante o período pós-guerra e adaptou-se satisfatóriamente as condições mutáveis. Durante sua vida, Ellerman foi frequentemente descrito como o homem mais rico da Grã-Bretanha. Seus bens de 52 milhões de libras esterlinas em 1973 foi a maior quantia deixada desde a de seu pai. Como Sr. John II não teve filhos, a maior parte de sua riqueza foi usada para fundar uma instituição de caridade, a fundação Ellerman, que existe até hoje. Sr. John II evitou armadilhas que a maioria que estivessem na posição dele teriam caído, e provou ser um ser humano decente e construtivo.

Atualmente
Pouco antes de sua morte ele transferiu 79% dos bens da empresa Ellerman Lines Ltd. para outras instituições: The Moorgate Fund (1970) e The New Moorgate Fund (1971). A escolha desses nomes reflete sua aversão à publicidade pessoal. Ele não viveu para ver o impacto de seus grandes feitos. Em 1983 os beneficiários viram-se na necessidade de difercificar seus investimentos e venderam os ganhos de Ellerman Lines e investiram na bolsa.

Em 1992 os beneficiários juntaram as duas organizações em uma só, nomeando-a de The John Ellerman Foundation. Ao longo dos anos a fundação tem continuado a suportar os desejos, interesses e valores de seu benfeitor, enquanto adapta-se as necessidades do mundo atual.

Bibliografia
 Site da Fundação John Ellerman (link abaixo)

Ligações externas
 Site da Fundação John Ellerman (em inglês)
 Terra Viva Grants (em inglês)

Publicações
The Families and Genera of Living Rodents

Naturalistas do Reino Unido